Op de US Open 2006 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 31 augustus tot en met 7 september.

Titelhouders Daniela Hantuchová (Slowakije) en Mahesh Bhupathi (India) hadden zich voor deze editie van het toernooi niet ingeschreven.

In de finale won het als vijfde geplaatste Amerikaanse koppel Martina Navrátilová en Bob Bryan van het ongeplaatste Tsjechische duo Květa Peschke en Martin Damm met 6-2 en 6-3.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 6)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2006